Ibodat Rakhimova, var en sovjet-tadzjikisk kommunist.  

Hon var sekreterare i kommunistpartiet centralkommittés departement för propaganda och agitation 1966-1978, vice ordförande 1955-1966 och sekreterare 1978-1988 i högsta sovjet i Tadzjikistan.

Referenser

 The Palgrave Handbook of Women and Gender in Twentieth-Century Russia 

Födelseår saknas
Dödsår saknas
Kvinnor
Tadzjikiska politiker
Sovjetiska politiker